Vitray, ancienne commune d'Indre-et-Loire ;
Vitray, commune de l'Allier ;
Vitray-en-Beauce, commune d'Eure-et-Loir ;
le château de Vitray à Gilles (Eure-et-Loir).